Виталий Алексеевич Шитов:
 Шитов, Виталий Алексеевич (1910—1998) — советский специалист в области экспериментальной аэродинамики.
 Шитов, Виталий Алексеевич (род. 2003) — российский футболист.